Hermotimos (griechisch ) ist:

 Hermotimos von Klazomenai (6. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Philosoph 
 Hermotimos von Pedasa (5. Jahrhundert v. Chr.), Eunuch und Vertrauter von Xerxes I.
 Hermotimos von Kolophon (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Mathematiker
 Hermotimos, der Titel eines Dialogs Lukians